Telovýchovná jednota Baník Ružiná byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v obci Ružiná.

Založen byl v roce 1950. V sezóně 2011/12 se umístil na 2. místě ve 3. lize a postoupil do 2. ligy. Klub hrál své domácí zápasy na stadionu Ružiná s kapacitou 1 200 diváků. Stadion byl postavený v roce 1961, rekonstrukce a rozšíření proběhly v roce 2010. V roce 2014 postoupil ze 3. ligy, ale z důvodu malého zájmu o fotbal v Ružiné, byl klub sloučen do zvolenské Lokomotívy.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1950 – založení
 TJ Baník Ružiná (Telovýchovná jednota Baník Ružiná)
 2014 – fúze s MFK Lokomotíva Zvolen ⇒ zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Všeobecné info 
 Facebook komunita 
 Tabuľka II. ligy 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1950
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2014